Ravensthorpe (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Ravensthorpe (West-Australië), een plaats in West-Australië